Десять заповідей:
 Десять заповідей — основні закони християнства та юдаїзму.
 Десять заповідей — одна з форм обітниць бодхісаттви.

Фільми 
 «Десять заповідей» — фільм 1923 року, США. Один з перших фільмів, знятих за технологією Technicolor, процес 2.
 «Десять заповідей» () — фільм 1956 року, США.
 «Десять заповідей» () — фільм 2007 року, США

Див. також 
 Декалог (значення)